Randesund Idrettslag, ou simplesmente Randesund IL, é um clube esportivo da Noruega fundado em 1946. Sua sede fica em Kristiansand.

Tem departamentos de futebol, handebol, tênis de mesa, tênis e esqui. A equipe masculina de futebol joga atualmente na quarta divisão.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1946
Clubes de futebol da Noruega